Wenhua bezeichnet:

 Wenhua (Anyue) (文化镇), Großgemeinde im Kreis Anyue in der chinesischen Provinz Sichuan
 Wenhua (Liangping) (文化镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Liangping der chinesischen Stadt Chongqing
 Wenhua (Chishui) (文华街道), Straßenviertel der Stadt Chishui in der chinesischen Provinz Guizhou
 Wenhua (Helong) (文化街道), Straßenviertel der Stadt Helong in der chinesischen Provinz Jilin
 Wenhua (Muping) (文化街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Muping in der chinesischen Provinz Shandong
 Wenhua (Nangang) (文化街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Nangang in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Wenhua (Ningjiang) (文化街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Ningjiang in der chinesischen Provinz Jilin
 Wenhua (Suiyang) (文化街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Suiyang in der chinesischen Provinz Henan